Schwanbeck ist der Name folgender Orte in Mecklenburg-Vorpommern:
 Schwanbeck (Dassow), Ortsteil der Stadt Dassow im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Schwanbeck (Friedland), Ortsteil der Stadt Friedland im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Schwanbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Bodo Schwanbeck (* 1935), deutscher Opernsänger (Bass/Bassbariton) und Kammersänger

Siehe auch: 
Schwanebeck (Begriffsklärung)